Petitguillaume est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Pierre Petitguillaume (1734–1805), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Laurent Petitguillaume (né en 1960), animateur de radio et de télévision et comédien français.

Notes et références

Voir aussi